Конкурс песни Евровидение 2000 (; ; ) стал 45-м конкурсом песни Евровидение. Он прошел 13 мая 2000 года в городе Стокгольм (Швеция) на стадионе «Глобен-Арена». Конкурс был проведен в присутствии 12 тысяч человек. Число участников было увеличено до 24. Босния и Герцеговина, Литва, Португалия, Польша и Словения были вынуждены пропустить конкурс из-за низкого среднего балла в предыдущие годы. Финляндия, Македония, Румыния, Россия и Швейцария вернулись, а Латвия впервые присоединилась к конкурсу. Словакия, Греция и Венгрия решили не участвовать по финансовым причинам.

В этом году впервые были представлены два нововведения. Был выпущен сборник всех 24 песен конкурса, а компания Microsoft впервые передавала конкурс в прямом эфире посредством сети Интернет. Телеголосование проводилось во всех странах, кроме России, Македонии, Турции и Румынии. Трансляция конкурса в Нидерландах была прервана в связи с катастрофой на складе пиротехнических средств в голландском городе Энсхеде, поэтому телеголосование было в последний момент заменено на голосование жюри.

Гран-При был присуждён Дании с песней «Fly on the wings of love», исполненной дуэтом «Олсен Бразерс». Российская певица Алсу стала второй, принеся первое в истории призовое место своей стране.

Российская делегация заявила, что датский дуэт нарушил правила конкурса, применив технические средства для изменения голосовых свойств, однако подавать протест не стала.

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
2000 год в музыке